Landtagswahlkreis Wolfenbüttel steht für folgende Wahlkreise in Niedersachsen:

 Landtagswahlkreis Wolfenbüttel-Nord
 Landtagswahlkreis Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter